Mamma Mia! je lahko:

Mamma Mia!, muzikal iz leta 1999
Mamma Mia!, film iz leta 2008
Mamma Mia! Spet začenja se, film iz leta 2018